Melancolia (griechisch-lateinisch) steht für

 Melancholie
 Schwarze Galle in der Humoralpathologie